De Koninginnesingel is een straat aan de zuidzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo. De straat loopt vanaf het Koninginneplein in westelijke richting naar de Roermondsepoort.

Geschiedenis

Kaldenkerkerweg/Brugstraat 
Tijdens de slechting van de vestingwerken van Venlo werd aan deze zijde van de binnenstad het zogeheten Brugplan opgesteld, waarmee wordt bedoeld dat er een spoorbrug werd aangelegd voor de Staatslijn E. Als gevolg daarvan werden de stadsmuren afgebroken en de omliggende straten rond de binnenstad opnieuw ingericht. In de eerste jaren na de slechting verrees aan de ten westen gelegen nieuw aangelegde Brugstraat een militaire kazerne met twee bouwblokken, het Groot Blok en het Klein Blok.

Tot die tijd liep de Kaldenkerkerweg door tot aan deze Brugstraat, met aan noordzijde het emplacement van de Cöln-Mindener Eisenbahn en bijbehorende gebouwen, waaronder Station Venlo Oostsingel. Aan de zuidzijde van deze weg lag de spoorlijn Venlo - Eindhoven.

Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de binnenstad van Venlo zwaar getroffen door de bombardementen van de geallieerden, die de spoorbrug wilden vernietigen. Het hele zuidelijke deel van de binnenstad lag in puin, en na de oorlog werd de zuidzijde van de binnenstad opnieuw opgebouwd. De Brugstraat, die aan noordzijde van de spoorbrug een autoverbinding met de westoever van de Maas zou krijgen, verdween. In plaats daarvan werd de Prinsessesingel aangelegd. Ook werd aan zuidoostzijde van de binnenstad het Koninginneplein aangelegd en het gemeentebestuur besloot om het gedeelte van dit plein tot aan de Roermondsepoort een andere naam te geven. Dit werd de Koninginnesingel.

Huidige situatie 
Thans liggen aan de noordzijde van de Koninginnesingel enkele winkels en kantoren. De ruimtes boven de winkels zijn veranderd in studentenkamers. In het midden van de rij gebouwen is op de begane grond een bres geslagen om de Nieuwstraat als fietsroute te verbinden met de Koninginnesingel. Deze fietsroute is sinds 2012 in gebruik. Auto's kunnen vanuit de binnenstad de Koninginnesingel bereiken via de Spoorstraat.

Straat in Venlo